Anne Hathaway (1556–1623) Shakespeare felesége 
 Anne Hathaway (1982) amerikai színésznő